Tamada steht für:

 Tamada (Trinkkultur), im Georgischen die Bezeichnung für den „Truchsess“
 Titularbistum Tamada, ein Titularbistum

Tamada ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Tamada (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Makoto Tamada (* 1976), japanischer Motorradrennfahrer
 Momona Tamada (* 2006), kanadische Schauspielerin
 Paige Tamada (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin